Каспрук — українське прізвище.

Відомі носії:

 Каспрук Арсен Арсенович — письменник і літературознавець. Дослідник класичної української поезії. Член Спілки письменників України з 1962 року.
 Каспрук Віктор Арсенович — український політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник, публіцист.
 Каспрук Віталій Кононович — український художник-проектант. Член Національної спілки художників України з 1985 р.
 Каспрук Олексій Павлович — український політик.
 Каспрук Павло Михайлович — почесний громадянин Чернівців, багаторічний керівник міста.
 Каспрук Тетяна Андріївна — українська акторка, народна артистка України (2021).
Українські прізвища
Прізвища на -ук